Санкт-Марайн-Файстриц () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурталь. . Официальный код — 62045.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бруно Ашенбреннер (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 СПО занимает 1 место..

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии